est le titre de plusieurs œuvres :
 The Border Legion, nouvelle de Zane Grey
 The Border Legion, film de 1918 de T. Hayes Hunter avec Blanche Bates et Hobart Bosworth
 The Border Legion, film de 1924 de William K. Howard avec Antonio Moreno et Helene Chadwick
 The Border Legion, film de 1930 d'Otto Brower et Edwin H. Knopf avec Jack Holt et Fay Wray
 The Border Legion, film de 1940 réalisé par Joseph Kane

Notes et références